Триглав () — бог полабских славян, трёхголовый идол которого был уничтожен Оттоном, епископом Бамбергским (Otto of Bamberg, ок. 1060—1139 годы).

Описание 
Описание идола содержится во всех трёх житиях Оттона, составленных в XII веке Гербордом, Эббоном и монахом из Прифлингенского монастыря. Так Герборд сообщает, что в 1124 году

Были в городе Щецине четыре контины (храма), но одна из них, главная, была сооружена с удивительным старанием и мастерством. Внутри и снаружи она имела скульптуры, выступавшие из стен изображения людей, птиц и зверей, столь соответственно своему виду переданные, что казались дышащими и живущими… Было также здесь трехголовое изваяние, имевшее на одном теле три головы, именовавшееся Триглав; завладев им, [Оттон] одни лишь соединенные головы, уничтожив тело, забрал с собой в качестве трофея и позже отправил в Рим как доказательство их обращения…

Эббон даёт такое описание статуи:

1126 г. Щецин… заключает в себе три горы, из которых средняя и самая высокая посвящена верховному богу язычников Триглаву; на ней есть трёхглавое изваяние, у которого глаза и уста закрыты золотой повязкой. Как объясняют жрецы идолов, главный бог имеет три головы, потому что надзирает за тремя царствами, то есть небом, землёй и преисподней, а лицо закрывает повязкой, поскольку грехи людей скрывает, словно не видя и не говоря о них.

Триглав, в разных способах написания, упоминается в ряде поздних источников. Подложные чешские глоссы Mater Verborum упоминают Триглава (), а в диссертации А. Френцеля (Abraham Frentzel, 1719) упомянута Тригла — богиня неба, земли и ада. Триглаву как женщину с тремя головами описывает А. С. Кайсаров в своём трактате «Мифология славянская и российская» (1804).

Некоторые исследователи связывают Триглава с божеством Трояном, фигурирующим среди славянских богов.

В районе  словенской Истрии стоит 2,5-метровый Кркавческий камень — рельефный каменный мегалит I века н. э., на котором, возможно, изображён Триглав.

Примечания 

Боги неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту
Боги славян